Елена (Алёна) Викторовна Шопте́нко (; род. 21 декабря 1987, Киев) — украинская танцовщица и хореограф, двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодёжи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в десяти танцах среди молодёжи до 21 года. Победительница украинского проекта «Танцы со звёздами».

Биография 
Родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Отец Виктор Вячеславович Шоптенко — бизнесмен, занимающийся выращиванием и продажей шампиньонов, мать Татьяна Васильевна Шоптенко — врач-невропатолог в Киевской Октябрьской больнице. У неё есть ещё два старших брата.. Начала заниматься танцами в 1993 году. В 2000 году вместе с партнёром Игорем Григоровичем стала чемпионкой Киева и вышла в полуфинал турнира German Open в Мангейме. В 2005 году окончила столичный лицей бизнеса с золотой медалью и наградой «Лекос» как лучшая выпускница года. В том же году поступила в Национальный экономический университет.

В 2006 году стала чемпионкой мира по 10 танцам среди молодёжи до 21 года, латиноамериканская программа (партнёр — Владимир Гончаров), а также победила в шоу «Танцы со звёздами» (партнёр — Владимир Зеленский).

В 2007 году победила на чемпионате Украины, 10 танцев, молодёжь-2 (партнёр — Владимир Гончаров); участвовала в проекте «Танцы со звездами-3» (партнёр — Максим Нелипа).

В 2008 году участвовала в проекте «Танцую для тебя» в качестве хореографа. В 2009 году участвовала в проекте «Танцую для тебя-2» с Василием Бондарчуком. В 2009 году участвовала в проекте «Танцую для тебя-3: Битва хореографов» в качестве одного из трёх хореографов и стала серебряной призёркой.

В 2010 году стала главным хореографом г. Киева в проекте «Майданс».

2020 стал решающим для Алёны. Она начала принимать участие в очередном сезоне «Танцев со звездами» с Олегом Винником. Однако пара заболела Covid-19. Они были дисквалифицированы за невыход на паркет два раза подряд. Несмотря на просьбы фанатов и звезд шоу-бизнеса Винник после болезни не захотел вернуться танцевать, хотя их паре это позволили. А Алена решила, что это был ее последний год в шоу.

Личная жизнь 
В июне 2013 года вышла замуж за танцора Дмитрия Дикусара. Развелись в 2016 году.

Муж — Алексей Иванов.
В апреле 2018 года стало известно, что у пары родится мальчик. 9 июня 2018 года родила сына, имя мальчика — Алексей.

Телевидение 
 2006—2020 — Танцы со звездами
 2021 — Маска

Примечания

Ссылки 
 Интервью Gazeta.ua, № 323 (07.03.2007)
 Интервью — Факты, № за 16 января 2007 года
 Карточка пары Владимир Гончаров & Елена Шоптенко на DancesportInfo